Kaleidoscope – album DJ-a Tiësto
 Kaleidoscope – album zespołu Transatlantic
 Kaleidoscope – album zespołu Siouxsie and the Banshees